Friedrich Löw bzw. Friedrich Loew ist der Name folgender Personen:
* Friedrich Loew (Politiker) (1809–1881), deutscher Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Friedrich von Löw (1861–1946), österreichischer Generalmajor
 Friedrich Loew (Mediziner) (1920–2018), deutscher Neurochirurg
 Friedrich Hermann Loew (1807–1879), deutscher Insektenforscher, siehe Hermann Loew
 Friedrich W. Loew (1930–2010), deutscher Hotelier

Siehe auch:
 Fritz Löw
 Friedrich Löwe